Ке́лли Майкл Букбе́ргер (; род. 2 декабря 1966, Лангенбург, Саскачеван, Канада) — бывший канадский хоккеист, нападающий. В настоящее время является помощником тренера в клубе НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

Биография

Игровая карьера 
Букбергер начинал свою карьеру в клубах  (WHL) и  (АХЛ). После этого выступал в клубах НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», «Атланта Трэшерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Финикс Койотис» и «Питтсбург Пингвинз».

Букбергер был задрафтован клубом «Эдмонтон Ойлерз» в девятом раунде драфта 1985 года под общим 188-м номером. Он дебютировал в НХЛ в финальной серии Кубка Стэнли 1987 года (последний на настоящий момент игрок НХЛ, дебютировавший в финале Кубка Стэнли). Был известен своими лидерскими качествами на льду, являлся капитаном «Эдмонтона» в течение четырёх лет. В составе «Ойлерз» Букбергер стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (в 1987 и 1990 годах).

Букбергер — последний из игроков «Эдмонтона», кому удавалось выиграть Кубок Стэнли в составе «Ойлерз».

За «Эдмонтон» выступал до 1999 года, после чего перешёл в клуб «Атланта Трэшерз» на расширенном драфте 1999 года.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Букбергер работал помощником тренера в клубе АХЛ  в сезоне 2004-05. После этого он вошёл в тренерский штаб «Эдмонтон Ойлерз» в качестве одного из тренеров. 3 августа 2007 года был назначен главным тренером в фарм-клуб «Эдмонтона» «Спрингфилд Фэлконс» (АХЛ) и добился с командой 50-процентного показателя очков (+35=10-35), что для «Спрингфилда» оказалось лучшим результатом с сезона 1998-99. После окончания сезона 2007-08 Букбергер был переведен на должность помощника тренера в «Эдмонтон Ойлерз».

Достижения 
 Двукратный обладатель Кубка Стэнли (1987 и 1990 годы) в составе «Эдмонтон Ойлерз».

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте oilersheritage.com

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Тафгаи НХЛ
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»